Jethro Tull (1674-1741) – agronomo inglese
 Jethro Tull – gruppo musicale inglese